Oskar von Hinüber ist der Name folgender Personen:

* Oskar von Hinüber (Indologe) (* 1939), deutscher Indologe
 Oskar Leuer von Hinüber (1892–1961), deutscher Jurist